Erbenhausen ist der Name folgender Orte:
Erbenhausen, eine Gemeinde in Thüringen
Erbenhausen (Fronhausen), ein Ortsteil von Fronhausen in Hessen
Erbenhausen (Homberg), ein Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen